„Секс и смърт – 101 жени“ () е американска черна комедия от 2007 г., написан и режисиран от Даниел Уолтърс, пуснат в САЩ на 22 февруари 2008 г. Във филма участват Саймън Бейкър, Уинона Райдър, Лесли Биб, Танк Сейд, Патън Осуалт, Рета и Софи Монк.

Източници

Външни препратки 
 
 
 

Филми от 2007 година
Американски комедии
Американски трагикомични филми
Американски фентъзи комедии
Американски романтични комедии